Fore (volk) - een volk uit Papoea-Nieuw-Guinea.
Fore! - een waarschuwing door golfers, zie Golfterminologie
 Fore Abbey - een abdij in Ierland
 Fore (Westmeath) - een dorp naast Fore Abbey
 Fore (rivier) - een rivier in Maine (VS)
 Fore! - het vierde album van Huey Lewis and the News
 Fore (album) - een ep van de band Pegboy.